Petroselinum thorei är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernest Saint-Charles Cosson och Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach. Petroselinum thorei ingår i släktet persiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Persiljor
thorei